Název Symfonie č. 0  má více hudebních děl:

 Anton Bruckner: Symfonie č. 0
 Alfred Schnittke: Symfonie č. 0
 Kaikhosru Shapurji Sorabji: Klavírní symfonie č. 0

0